Ödipus oder Oedipus steht für:

 Ödipus, Gestalt der griechischen Mythologie
 König Ödipus, Drama von Sophokles (ca. 429–425 v. Chr.)
 Ödipus auf Kolonos, Drama von Sophokles (401 v. Chr.)
 Oedipus Rex, Opern-Oratorium von Igor Strawinsky (1927)
 Oedipus der Tyrann, Oper von Carl Orff (1959)
 Oedipus (Rihm), Oper von Wolfgang Rihm (1987)
 Oedipus (Seneca), Tragödie von Lucius Annaeus Seneca
 Ödipus (Wolfram Wagner), Oper von Wolfram Wagner (1994)

Siehe auch
 Oedipe